

Cameroun 
 Dafen, localité de la commune de Zina (Cameroun)

Chine 
 Dafen, ville du district de Suichan
 Dafen, village de la banlieue de Shenzhen

Pays de Galles 
 , village du Carmarthenshire